Baltasar est un prénom espagnol, italien et portugais.

Patronyme 

 Eva Baltasar (1978-), écrivaine espagnole

Pseudonyme 

 Baltasar (1948-), Vítor Manuel Jesus Gonçalves, footballeur portugais.
 Baltasar (1966-), Luís Manuel Alves Rolão Baltasar, footballeur portugais.

Voir aussi